Бессоновка — топоним.

Россия 
 Бессоновка — село в Кулунлинском районе Алтайского края, упразднено в 1978 году.
 Бессоновка — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Бессоновка — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Бессоновка — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Рузаевка.
 Бессоновка — деревня в Каменском районе Пензенской области.
 Бессоновка — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Бессоновка — деревня в Новобурасском районе Саратовской области.
 Бессоновка — село в Новоузенском районе Саратовской области.
 Бессоновка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.